Faceted Application of Subject Terminology, een automatisch gegenereerde thesaurus
 Fast of Fast Concept Car, een Franse fabrikant van bussen en voormalig openbaarvervoerbedrijf
 Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, een radiotelescoop in China
 Fugitive Active Search Team, een politie-eenheid die voortvluchtige misdadigers opspoort
 Fully Atomized Stratified Turbulence, een tweetaktmotor van Piaggio

Zie ook 
 B-FAST, een snelle interventie-eenheid voor noodhulp bij rampen in het buitenland